Гимн острова Святой Елены — неофициальный символ острова.

История 
Песня была написана Дейвом Митчеллом, американским радиоведущим, который работал на Острове Вознесения. Его попросили написать песню для сентленцев, местных жителей. Вначале у него не было желания писать, так как плохо знал остров. Однако изучив фотографии острова в течение нескольких дней, он написал её. Песня была записана позже в США и отправлена обратно на остров Святой Елены.

Слова 
«My St. Helena Island»

 My heart is drifting southward
 To my home down in the sea
 It’s the isle of St. Helena
 Where my loved ones wait for me
 Long since I left it
 But I’ll soon be going home
 To my St. Helena island
 And swear I’ll never roam

 Diamonds they are pretty
 So is your fancy cars
 But St. Helena island
 Is prettier by far
 All the wonders of this world
 I’m told they number seven
 But St. Helena Island
 Is the nearest one to heaven

 Diamonds they are pretty
 So is your fancy cars
 But St. Helena island
 Is prettier by far
 Someday if the Lord above
 Comes out of heaven’s gate
 I’m sure He’ll pick St. Helena
 And use it as his place

Ссылки 
My St. Helena Island

Примечания 

остров Святой Елены
Государственные символы острова Святой Елены
Песни 1975 года